Фоли има више значења:
 Фоли (Алабама)
 Фоли (Минесота)
 Фоли (Мисури)